Ping eller pinga kan syfta på:
 Ping – ett datornätverksverktyg för IP-nätverk
 Ping (flod) – en flod
 Ping (golf) – ett golfmärke
 Ping (–6), en kjesare i Handynastin, se Han Pingdi
 Magasin Ping – en facklig medlemstidning, se DIK
 Pinga – en gudinna inom inuitisk mytologi
 Pinga (sociala nätverk) – att ge en personen vetskap om att man är omnämnd
 Pinga (växter) – en grässläkte
Personer
André Luciano da Silva, känd under artistnamnet Pinga, brasiliansk fotbollsspelare född 1981.
Pinga (fotbollsspelare född 1924), känd under artistnamnet Pinga, brasiliansk fotbollsspelare född 1924.